НФЛ в сезоне 1968 — стал 49-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Финалы конференций:
 Кливленд Браунс 31, Даллас Ковбойз 20
 Балтимор Рэйвенс 24, Миннесота Вайкингс 14
 Чемпионская игра НФЛ: Балтимор Рэйвенс 34, Кливленд Браунс 0

Супербоул III 
 Нью-Йорк Джетс (АФЛ) 16, Балтимор Колтс (НФЛ) 7

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1968.pdf Сезон 1968 года в деталях]

Сезоны НФЛ